Села:
 Нововодяне — Донецька область, Добропільський район
 Нововодяне — Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район
 Нововодяне — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Нововодяне — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Нововодяне — Луганська область, Сватівський район